Magna-Polonia – poznańska korporacja akademicka
 NFI Magna Polonia – jeden z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 Magna Polonia (czasopismo) – dwumiesięcznik społeczno-polityczny i portal internetowy.